Chamdo, Changdu of Qamdo is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. De prefectuur ligt in het gebied van de traditionele Tibetaanse provincie Kham. De hoofdstad van de prefectuur is de gelijknamige stad Chamdo, wat een van de grotere steden in Tibet is.

In de prefectuur ligt de luchthaven Chamdo Bangda.

Arrondissementen 
De prefectuur Chamdo is onderverdeeld in 11 verschillende divisies op arrondissementniveau.